USS Wickes je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wickes (DD-75) 
 USS Wickes (DD-578)

Wickes